Cascina Lardera – cascina nel comune italiano di Cornovecchio
 Berto Lardera – scultore italiano
 Antonio Lardera – nome proprio del cantante italiano Tony Dallara